

Cinéma 

 Le Combattant européen, revue collaborationniste française créée par Marc Augier en 1942 ;
 Les Combattants, film français réalisé par Thomas Cailley sorti en 2014.

Zoologie 
 Combattant siamois, poisson appartenant à l'ordre des perciformes ;
 Combattant varié, petit échassier appartenant à l'ordre des Charadriiformes ;
 Combattant du Nord, Combattant du Palatinat, des races de poule ;
 Combattant malais, une race de poule domestique.

Domaine militaire 
 Un combattant, ou combattant légal, est un statut accordé aux soldats de la partie adverse dans un conflit armé international.
 Combattant ennemi et Combattant illégal, termes utilisés par les États-Unis pour qualifier les prisonniers capturés dans le cadre de la guerre contre le terrorisme
 Ancien combattant
 Anciens Combattants Canada (en anglais : ) est, au Canada, le ministère chargé de fournir des services et des avantages aux anciens combattants et à leur famille
 Croix du combattant, médaille française
 Croix du combattant volontaire, décoration militaire française

Histoire 
 Royaumes combattants, période de l'histoire de la Chine

Voir aussi